

Топоніми 
Сінто — село в Японії, у префектурі Ґумма.

Релігія 
Сінто — система традиційних вірувань у духів в Японії. За правилом дев'ятки записується українською як «синто».